Calicium — рід грибів родини Caliciaceae. Назва вперше опублікована 1794 року.

Класифікація 
До роду Calicium відносять 321 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1794. Einige Bemerkungen über die Flechten. Annalen der Botanik (Usteri). 7:1-32 - P.20

Роди грибів
Леканороміцети